Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар 2020 проводился с 3 по 6 сентября 2020 года в городе Минск на арене «Минск-Арена».

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) команда Татьяна Торсунова / Илья Шоломицкий (Илья Шоломицкий стал чемпионом в 3-й раз), победившая в финале команду Маргарита Стоян / Максим Стоян. Бронзовые медали завоевала команда Маргарита Дешук / Виталий Бурмистров.

Формат турнира 
Команды делятся на 2 группы по 4 команды, где играют по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в группах первое место, выходят сразу в полуфинал плей-офф; команды, занявшие в группах 2-е и 3-е место, играют в четвертьфиналах за выход в полуфинал наперекрест (2-е место группы А с 3-м местом группы Б, и наоборот). Далее в плей-офф розыгрыш проводится по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Матчи играются в 8 эндов.

При ранжировании команд по результатам группового этапа при равенстве количества побед преимущество получает победитель личной встречи. При итоговом ранжировании команд из разных групп, не вышедших в плей-офф, преимущество получает команда с лучшим результатом по тестовым броскам в дом (, команда с меньшим значением занимает более высокое место).

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в полуфиналы плей-офф
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Примечания 

Чемпионаты Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар
Спорт в Белоруссии в 2020 году
Спортивные соревнования в Минске
Сентябрь 2020 года